Sokolja Gora – dieriewnia w obwodzie archangielskim w Rosji
 Sokolja Gora – dieriewnia w Rosji, w obwodzie smoleńskim
 Sokolja Gora – przystanek kolejowy w obwodzie smoleńskim (Rosja)